Sylvio Joseph est un footballeur professionnel français né le  à Cayenne en Guyane. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie 

Au cours de sa carrière professionnelle, Sylvio Joseph dispute 36 matchs dans le championnat de France de Division 2 en cinq saisons. Il connaît trois clubs durant cette période : le SC Bastia, le MUC 72 et le FC Gueugnon.

En 1994, il rejoint les rangs amateurs, et poursuit sa carrière à ce niveau jusqu'en 2005.

Liens externes 

Footballeur français
Joueur du FC Gueugnon
Joueur du Mans FC
Joueur du Sporting Club de Bastia
Naissance à Cayenne
Naissance en décembre 1969